Arielle, die Meerjungfrau steht für:

 Arielle, die Meerjungfrau (The Little Mermaid), US-amerikanischer Zeichentrickfilm von John Musker und Ron Clements (1989)
 Arielle, die Meerjungfrau 2 – Sehnsucht nach dem Meer (The Little Mermaid II: Return to the Sea), Zeichentrickfilm von Jim Kammerud und Brian Smith (2000)
 Arielle, die Meerjungfrau – Wie alles begann (The Little Mermaid – Ariel’s Beginning), US-amerikanischer Zeichentrickfilm von Peggy Holmes (2008)
 Arielle, die Meerjungfrau (Zeichentrickserie) (The Little Mermaid), US-amerikanische Zeichentrickserie (1992 bis 1994)
 Arielle, die Meerjungfrau (2023) (The Little Mermaid), US-amerikanischer Liebes-Fantasy-Musical-Film von Rob Marshall (2023)

Siehe auch:
 The Little Mermaid